

Patronyme 

 Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), peintre espagnol ;
 Pedro Domingo Murillo (1757-1810), révolutionnaire indépendantiste bolivien.
 Juan Bravo Murillo (1803-1873), homme politique espagnol ;
 Gérard Murillo (1932-), joueur de rugby français ;
 Joaquín Murillo (1932-2009), footballeur espagnol ;
 Fermín Murillo (1934-2003), matador espagnol ;
 Christine Murillo (1951-), comédienne française ;
 Rosario Murillo (1951-), poétesse, révolutionnaire sandiniste et femme d'État nicaraguayenne ;
 Elkin Murillo (1977-), footballeur colombien ;
 Ander Murillo (1983-), footballeur espagnol ;
 Carlos Flores Murillo (1974-2019), footballeur péruvien ;
 Juan Murillo (1982-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Luis Marín Murillo (né en 1974), footballeur international costaricien ;
 Marco Pérez Murillo (1990-), footballeur colombien ;
 Christina Murillo (1993-), footballeuse mexicaine ;
 María Fernanda Murillo (1999-), athlète colombienne ;
 Miguel Murillo (1988-), footballeur bolivien ;
 Rosario Murillo (1951-), poétesse, révolutionnaire sandiniste et femme d'État nicaraguayenne ;
 Zoilamérica Ortega Murillo (1967-), femme politique et militante nicaraguayenne ;

Toponyme

Bolivie 
 Place Murillo, dans la ville de La Paz, en Bolivie ;
 Province de Pedro Domingo Murillo, en Bolivie.

Colombie 
 Murillo, municipalité du département de Tolima.

Espagne 
 Murillo el Cuende, ville de Navarre, en Espagne ;
 Murillo el Fruto, en Navarre.

États-Unis 
 Murillo, census-designated place située au Texas.

Voir aussi 
 Murilo, île des États fédérés de Micronésie.

Patronyme hispanique